Laurel de Dafne puede referirse a:
 El nombre común de la planta Laurus nobilis.
 El nombre común de la planta Vinca major.